The Lodger: A Story of the London Fog - filme de Alfred Hitchcock
The Lodger (banda) - grupo inglês de indie pop
Lodger (álbum) - de David Bowie, lançado em 1979

Desambiguação